Moderator bzw. Moderation (von  ‚mäßigen‘, ‚steuern‘, ‚lenken‘) steht für:
 Moderator, eine Person, die ein Gespräch lenkt oder lenkend in eine Kommunikation eingreift

sowie:
 Moderator der Kurie, kirchliches Amt in einem römisch-katholischen Diözesanverwaltung
 Moderator (römisch-katholische Kirche), in der römisch-katholischen Kirche ein Priester, der unter bestimmten Voraussetzungen eine Pfarrei leitet
 Moderator (evangelische Kirchen), ein Amt, das sich aus der Aufgabe der Leitung eines Gremiums ergibt
 Dreier-Zwischenmoderation, siehe 3-Element-Break
 Moderation (Gruppenarbeit), eine Methode zur gemeinsamen Arbeit in Gruppen, unterstützt durch einen Moderator
 Moderator (Physik), in der Kernphysik ein Material, das Neutronen abbremst
 Dämpfer (Musikinstrument), eine mechanische Vorrichtung zur Dämpfung des Klanges bei Musikinstrumenten
 in der Statistik kurz eine Moderatorvariable
 privilegierter Benutzer in einem sozialen Netzwerk oder Internetforum, siehe auch Administrator

Siehe auch:

 Mediation, ein moderiertes Verfahren zur konstruktiven Beilegung eines Konfliktes